Il detentore del titolo Robert Falkenburg ha perso nei quarti di finale contro John Bromwich.

Ted Schroeder ha battuto in finale Jaroslav Drobný 3–6 6–0 6–3 4–6 6–4.

Teste di serie
 Ted Schroeder (campione)
 Pancho Gonzales (quarto turno)
 Frank Parker (quarti di finale)
 Robert Falkenburg (quarti di finale)
 John Bromwich (semifinali)
 Jaroslav Drobný (finalista)
 Eric Sturgess (semifinali)
 Frank Sedgman (quarti di finale)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 

Torneo di Wimbledon 1949